Мария Бранкович (; 1464, Рашка  — 27.08.1495, Казале-Монферрато) — дочь деспота Рашского Стефана III из рода Бранковичей, в замужестве — маркграфиня Монферрато.

Биография 
Мария Бранкович родилась в 1464 (или 1466) году в Рашке. Она была дочерью сербского государя святого Стефана III Бранковича, деспота Рашскго и святой Ангелины Араниты, албанской аристократки.

8 июля 1485 года в Инсбруке был заключен брак по доверенности между Марией Бранкович и Бонифачо III Палеологом, маркграфом Монферрато. После смерти мужа в 1494 году стала регентом при несовершеннолетнем сыне, вместе с родственником по линии матери, Константином Аранитом.

Мария Бранкович умерла 27 августа 1495 года в Казале-Монферрато.

Семья 
В семье Бонифачо III Палеолога и Марии Бранкович родились двое детей.
Гульельмо IX Палеолог (1486—1518), маркиз Монферрато;
Джованни Джорджо Палеолог (1488—1533), маркиз Монферрато.

Примечания

Ссылки 
 Маркизы Монферрато из рода Палеологов.
 Сербские монархи.

Маркграфини Монферрато
Бранковичи